Каменський Василь Васильович (1884—1961) — російський поет.
 Георгій Каменський (*1947) — болгарський футболіст, воротар.
 Каменський Іван Петрович (1773—1819) — український і російський лікар.
 Каменський Міхал (1879—1973) — російський і польський астроном.
 Каменський Михайло Давидович (1889—1963) — радянський державний і партійний діяч, перший секретар обласного комітету РКП(б) — Кара-Киргизької — Киргизької автономної області (1924—1925).
 Каменський Федір Федорович (1836—1913) — російський скульптор.
 Каменський Франц Михайлович (1851—1912) — польський ботанік, міколог.
 Каменський Микола Михайлович (27 грудня 1776 — 4 травня 1811) — російський військовий діяч.

Каменський — селище міського типу, Красноармійський район, Саратовська область
 Каменський — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Каменський — селище, Чамзінський район, Мордовія

Див. також 
 Бантиш-Каменський
 Камінський

Польські прізвища